Francis Godolphin (hrabia)
 Francis Godolphin (baron)
 Francis Godolphin (zm. 1652)
 Francis Godolphin (1540–1608)